San Salvador kan avse:

Geografi

Angola 

 Mbanza-Kongo, provinshuvudstad, Zaire,

Argentina 

 San Salvador, Argentina, Entre Ríos, 
 San Salvador kommun, Argentina, Entre Ríos, 
 San Salvador de Jujuy –  provinshuvudstad i provinsen Jujuy

Bahamas 

 San Salvador, Bahamas, distrikt,

Brasilien 

 Ilha Salvador, ö, Pará,

El Salvador 

 San Salvador, huvudstaden, Departamento de San Salvador,

Mexiko 

 San Salvador, Tlanchinol, 
 San Salvador kommun, Mexiko, Hidalgo, 
 San Salvador, San Salvador (Mexiko), 
 San Salvador, Chiapas, Ocosingo, 
 San Salvador, San Luis Potosí, Ahualulco,

Spanien 

 Lama (ort i Spanien, Galicien, Provincia de Pontevedra, lat 42,40, long -8,43), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Fene (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Bergondo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 San Salvador kommun, Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar